1983 Голяма награда на Нидерландия е 28-ото за Голямата награда на Нидерландия и дванадесети кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 28 август 1983 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия